Hans Maaß oder Hans Maass ist der Name folgender Personen:

* Hans Maaß (Mathematiker) (1911–1992), deutscher Mathematiker
 Hans Maaß (Maler) (1914–2000), deutscher Maler
 Hans Heinrich Maaß-Radziwill (1936–2021), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans-Joachim Maass (1937–2012), deutscher Übersetzer